Ву́лиця Ка́рла Ма́ркса — вулиця в різних населених пунктах колишнього СРСР.



Поточні назви

АР Крим 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Алупка
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Алушта
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Джанкой
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Ішунь
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Керч
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Сімферополь
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Феодосія
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Ялта

Вінницька область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Ладижин (також є провулок)

Донецька область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Волноваха
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Дебальцеве
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Донецьк
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Дружківка
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Зугрес
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в смт. Курахівка
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Макіївка
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Селидове
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Українськ
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Харцизьк
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Ясинувата

Житомирська область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в смт. Корнин (також є провулок)

Запорізька область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Токмак

Київська область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Луговики

Луганська область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Алчевськ
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Гірське
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Луганськ
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Сорокине

Одеська область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Троїцьке
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Яськи

Херсонська область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Великі Копані
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Широка Балка

Хмельницька область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в смт. Попільня (також є провулок)
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Попільня

Чернігівська область 

 Вулиця Карла Маркса — вулиця в м. Бобровиця
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в с. Миколаївка

Колишні назви

Вінницька область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Валентина Комарова в Барі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Поліської вулиці в Бершаді.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Соборної вулиці в Гайсині.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Яблуневої вулиці в Гнівані.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Максима Шимка у Вінниці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Європейської вулиця в Іллінцях.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Василя Порика в Калинівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв України Крижополі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Сонячної вулиці в Піщанці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Яблуневої в с. Рахни-Лісові
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці 14 Березня в Тульчині.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Вузькоколійної вулиці в Хмільнику.

Волинська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Андрія Снітка в Маневичах.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Криворізької вулиці в Апостоловому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Високої вулиці в Божедарівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Криничної вулиці у Васильківці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Троїцької вулиці у Верхівцевому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва проспекту Незалежності в Зеленодольську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Роберта Лісовського у Кам'янському.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Історичної вулиця в Марганці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Мальовничої вулиці в Межової.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Перспективної вулиці в Нікополі
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Центральної вулиці в Павлограді.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Кобзаря в Першотравенську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Шкільної вулиці в Петропавлівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Дмитра Яворницького в Покровському.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Медової вулиці в Синельниковому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Княжої вулиці в Червоногригорівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Вишневої вулиці в Широкому.

Донецька область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Центрального проспекту в Авдіївці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Минаєвської вулиці в Бахмуті.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Ювілейної вулиці в Билбасівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Східної вулиці в Білицькому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Інженерної вулиці в Костянтинівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Елеваторної вулиці в Краматорську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Історичної вулиці в Красногорівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва проспекту Миру в Кураховому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Грецької вулиці в Маріуполі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Шахтарської вулиці в Мар'їнці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Надії в Новогродівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Річної вулиці в Сіверську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Центральної вулиці в Слов'янську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Торецьку.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Квіткової вулиці в Часові Яру.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Миру в Черкаському.

Житомирська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Західної вулиці в Андрушівці (ідентично з провулком)
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Бердичеві.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Єдності в Брусилові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Великої Бердичівської вулиці в Житомирі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Степана Бандери в Коростені.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в Коростишеві.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Малині.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Замкової вулиці в Овручі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Мар'янівської вулиці в Романові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв України в Хорошеві.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Волі в Черняхові.

Закарпатська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Ілони Зріні в Мукачеві.

Запорізька область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Центральної вулиці в Бердянську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Мисливської вулиці у Веселому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Трансформаторників в Запоріжжі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Мелітополі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Тінистої вулиці в Михайлівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Йогана Янцена в Оріхові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Магістральної вулиці в Пологах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Зеленої вулиці в Розівці.

Київ 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва, місцевість  Садиба Мерінга.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Гуцульської вулиці в Солом‘янському районі Києва, місцевість Жуляни.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Йоганна Вольфганга Ґете в Дарницькому районі Києва, місцевість Бортничі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Олексія Курінного в Деснянському районі Києва, місцевість Троєщина.

Київська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Троїцької вулиці в Баришівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Березані.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Богуславі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Голубівської вулиці у Борисполі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Хрещатик у Боярці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Миколи Міхновського у Броварах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Квітневої вулиці в Вишневому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Галицької вулиці в Глевасі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Святопокровської вулиці в Гребінках.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Університетської вулиці в Ірпіні.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Столичної вулиці в Кагарлику.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Генерала Небогатова в Клавдієві-Тарасовому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Данила Галицького в Миронівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Межирічної вулиці в Переяславі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Максима Рильського в Сквирі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Центральної вулиці в Тетієві.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Івана Богуна в Узині.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Європейської вулиці в Фастові.

Кіровоградська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Ореста Гуменюка в Благовіщенському.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв Крут в Долинської.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Михайла Старицького в Знам'янці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Великої Перспективної вулиці в Кропивницькому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Сторчаківської вулиці в Малої Висці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Павлівської вулиці в Новоукраїнці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Курганної вулиці в Олександрівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Сторожівської вулиці в Олександрії.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Дениса Іванова в Помічної.

Луганська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Аграрної вулиці в Біловодську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Зарічної вулиці в Золотому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Генерала Дідоренка в Катеринівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Ярової вулиці в Кремінної.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Свободи в Лисичанську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Магістральної вулиці в Новопскові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Чумаченка в Рубіжному.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Дубравної вулиці в Станиці Луганської.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Кобиляцької в Старобільську.

Миколаївська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Семена Бойченка в Баштанці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Полтавської вулиці в Березнегуватому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Тихої вулиці у Веселиновому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Бориса Мозолевського у Вознесенську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Соборної вулиці в Єланці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Затишної вулиці в Костянтинівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Андрея Шептицького в Миколаєві.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Джерельної вулиці в Нової Одесі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Снігурівці.

Одеська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Якоба Клетта у місті Арциз.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Володимира Куликівського у місті Балта.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Березівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Кочубинського в Білгороді-Дністровському.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Згами в Біляївці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Соборної вулиці у Великодолинському.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Адамівської вулиці в Захарівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Верхньоторгової вулиці в Ізмаїлі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Щасливої вулиці в Кілії.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Грушевського в Овідіополі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Катерининської вулиці в Одесі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Козацької Слави в Окнах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Дмитра Горбунова в Олександрівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Дружби в Подільську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Муніципальної вулиці в Роздільній.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Ігнаца Ліндла в Сараті.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Центральної вулиці в Татарбунарах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Віталія Шума в Чорноморську.

Полтавська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Климента Квітки у місті Гадяч.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Володимирської вулиці в Глобиному.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Затишної вулиці в Гребінці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Миколаївської вулиці в Диканьці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Довгалівської вулиці в Карлівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Лейтенанта Покладова у Кременчуці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Української вулиці в Лохвиці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Монастирської вулиці в Лубнах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Української вулиці в Решетилівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Незалежності в Хоролі.

Рівненська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Данила Галицького в Костополі.

Сумська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Івана Абрамова у Вороніжі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Садової вулиці в Дружбі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв Крут в Кролевці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Успенської вулиці в Охтирці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Соборної вулиці в Путивлі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Коржівської вулиці в Ромнах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Володимира Великого в Тростянці.

Харківська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Михайлівської вулиці в Бабаях.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Шкільної вулиці в Балаклії.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Успенської вулиці в Богодухові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Транспортної вулиці у Великому Бурлуку.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Вербної вулиці у Високому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Озерної вулиці у Вовчанську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Трояндової вулиці в Дергачах.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Злагоди в Золочеві.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці 5 Лютого в Ізюмі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Преображенської вулиці в Краснограді.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Тихої вулиці в Куп'янську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Привокзальної вулиці в Лозової.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Покровської вулиці в Новопокровці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Кнорозова в Південному.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Чабанівського в Сахновщині.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Спортивної вулиці в Слобожанському Зміївського району.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Благовіщенської вулиці в Харкові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Вишневої вулиці в Хорошевому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Воєводської вулиці в Чугуєві.

Херсонська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Паркової вулиці в Бериславі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Свободи в Білозерці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Лазурної вулиці в Генічеську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Великої Куликівської вулиці в Каховці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв України в Нової Каховці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Дружби в Новотроїцькому.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Шаталова в Олешках.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Затишної вулиці в Скадовську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Потьомкінської вулиці в Херсоні.

Хмельницька область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Миколи Іщенка в Дунаївцях.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Лисогірської вулиці в Полонному.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в Шепетівці

Черкаська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Березової вулиці у Ватутіному.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Павла Чубинського в Городищі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Героїв Майдану в Єрках.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова в Жашкові.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Райдужної вулиці в Маньківці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Василя Симоненка в Смілі.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Садової вулиці в Умані.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Івана Сірка в Христинівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Левка Симиренка в Шполі.

Чернігівська область 
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Святодмитрівської вулиці в Добрянці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Зарічної вулиці в Корюківці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва вулиці Миколи Лисенка в Лосинівці.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Овдіївської вулиці в Ніжині.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Губернської вулиці в Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Банкової вулиці в Сновську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня назва Преображенської вулиці в Чернігові.

Вулиця Карла Маркса — вулиця у Владикавказі.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця у Вологді.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця у Воронежі.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Гатчині.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця у Єкатеринбурзі.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Іркутську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Кірові.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Королеві.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Моршанську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Мурманську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Реутові.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця у Ржеві.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Саранську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Серпухові.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Тихвіні.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Уфі.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Хабаровську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Чебоксарах.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Челябінську.
 Вулиця Карла Маркса — колишня (у 1922—1992 роках) назва Старої Басманний вулиці у Москві.

Вулиця Карла Маркса — вулиця в Бресті.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Вітебську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Гродно.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Мінську.
 Вулиця Карла Маркса — вулиця в Червені.

Вулиця Карла Маркса — вулиця в Ташкенті.

Вулиці, названі на честь людей